La Delta Ethniki 2012-2013 è la 31ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello ed sarà l'ultimo campionato che si terrà prima dell'abolizione di questa divisione.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2 2013-2014
      Retrocesse nei Campionati regionali 2013-2014

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2 2013-2014
      Retrocesse nei Campionati regionali 2013-2014

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2 2013-2014
      Retrocesse nei Campionati regionali 2013-2014

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2 2013-2014
      Retrocesse nei Campionati regionali 2013-2014

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2 2013-2014
      Retrocesse nei Campionati regionali 2013-2014

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2 2013-2014
      Retrocesse nei Campionati regionali 2013-2014

Gruppo 7

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2 2013-2014
      Retrocesse nei Campionati regionali 2013-2014

Gruppo 8

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2 2013-2014
      Retrocesse nei Campionati regionali 2013-2014

Gruppo 9

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2 2013-2014
      Retrocesse nei Campionati regionali 2013-2014

Gruppo 10

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2 2013-2014
      Retrocesse nei Campionati regionali 2013-2014

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2012
Calcio nel 2013